Il singolare  dello  Zucchetti Kos Tennis Cup 2009 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2009.

Filippo Volandri era il detentore del titolo, ma ha perso in semifinale contro Olivier Rochus.

Peter Luczak ha battuto in finale Rochus 6–3, 3–6, 6–1.

Teste di serie

  Marcos Daniel (ritiro)
  Christophe Rochus (semifinali)
  Daniel Köllerer (quarti di finale)
  Victor Crivoi (quarti di finale)

 Olivier Rochus (finale)
 Óscar Hernández (quarti di finale)
 Alberto Martín (secondo turno)
 Peter Luczak (campione)
 Brian Dabul (quarti di finale)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 
 

Zucchetti Kos Tennis Cup 2009